Трише́, Тріше () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південний схід від Парижа, 100 км на північний захід від Діжона, 50 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Трише на сайті французького Національного інституту географії
 Трише на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Трише на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Трише на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Трише на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна